Sezonul trei, Bravo, ai stil! a debutat pe 28 august 2017, începând cu doar 11 concurente, două concurând sub același indicativ și s-a încheiat pe 17 decembrie 2017, cu cele patru finaliste ale sezonului. Ilinca Vandici a revenit ca prezentatoare a emisiunii.

Iuliana Doroftei este câștigătoarea celui de-al treilea sezon al show-ului ,,Bravo, ai stil!” și a marelui premiu în valoare de 100.000 de lei.

Acest sezon a fost difuzat de luni până vineri la ora 16:30, iar galele acestui sezon în fiecare sâmbătă seară la ora 22:00.

Informații generale 
Jurizare
Juriul a fost format la fel ca și în sezoanele precedente, din criticul de modă Iulia Albu, Raluca Bădulescu, fashion editorul la „Elle România" Maurice Munteanu și creatorul de modă Răzvan Ciobanu, poreclit și „Titircă" în sezonul 3 de către colegii lui de jurizare.

La galele eliminatorii, de la Gala ,,Strălucirea anilor "20" de pe 23 septembrie au fost introduși 3 invitați permanenți, Victor Slav, Bogdan Vlădău și Alex Velea (de la gala de pe 11 noiembrie l-a înlocuit pe GEØRGE), care vor comenta și aprecia aparițiile concurentelor cu un „Like" (👍) sau „Dislike" (👎) și la final vor acorda concurentei favorite un bonus de 3 puncte, care ar putea schimba clasamentul galelor.

Concurente 

Legendă

Note
Dintre cele 12 concurente, una este concurentă colectivă.Va fi alcătuită din 2 fete care vor ocupa o singură poziție în concurs și vor avea un singur indicativ. Ele vor defila împreună și vor fi analizate/comentate împreună.

Începând cu 23 octombrie, se alătură competiției alte 7 concurente, dupa etapele din gala non-eliminatorie de pe 21 octombrie 2017, din care trei sunt concurente noi apărute în competiție, două care s-au întors în competiție după ce au fost eliminate, iar încă două din concurente actuale care au concurat sub un singur indicativ.

Rezultatele săptămânale
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:75%; width:100%; line-height:15px;"
|-
! style="width: 9%" |Săptămână Tema Galei
! style="width:7%" |Săptămâna 1   Sfârșit de vară 
! style="width:7%" |Săptămâna 2   Eveniment la Ballroom 
! style="width:7%" |Săptămâna 3   Urzeala stilurilor 
! style="width:7%" |Săptămâna 4   Strălucirea anilor '20 
! style="width:7%" |Săptămâna 5   Deschidere de club 
! style="width:7%" |Săptămâna 6   Prima întâlnire 
! style="width:7%" |Săptămâna 7   Petrecere ca la Bollywood 
! style="width:7%" |Săptămâna 8   Femeia Fatală 
! style="width:7%" |Săptămâna 9   Halloween Glam  
! style="width:7%" |Săptămâna 10   Prima întâlnire cu părinții lui  
! style="width:7%" |Săptămâna 11   La serviciu  
! style="width:7%" |Săptămâna 12   Hello, winter! 
! style="width:7%" |Săptămâna 13   Stilul anilor '70-'80 
! style="width:7%" |Săptămâna 14   Unde facem Revelionul? 
! style="width:7%" |Săptămâna 15   Semifinala: Aripi de înger 
! colspan=2" style="width:7%" |Săptămâna 16   Marea Finală: Regina Serii 
! style="width:1%" |Total puncte și stele
! style="width:1%" |Medie puncte și stele
|-
! Preferatapublicului
| -
|1. Naba (22.6%)  2. Iuliana și Emiliana (17.1%)  3. Ramona (14.1%)
|1. Iuliana și Emiliana (24%)  ▲   2. Alina (18.2%)  ▲   3. Naba (17.6%)  ▼  
|1. Iuliana și Emiliana (26.9%) ✓  2. Naba (20.4%)  ▲   3. Alina (19.1%)  ▼  
|1. Alina (26.8%)  ▲   2. Naba (21.7%) ✓  3. Iuliana și Emiliana (19.8%)  ▼  
|1. Alina (25.5%) ✓  2. Iuliana și Emiliana (24.1%)  ▲   3. Naba (18.1%)  ▼  
|1. Ramona (35.7%)  ▲   2. Naba (22.4%)  ▲   3. Alina (17.3%)  ▼  
|Alina (26.6%)  ▲   
|Bianca (19.8%)  ▲   
|1. Emiliana (27.0%)  ▲   2. Bianca (23.7%)   ▼   3. Iuliana (20.6%)
|1. Bianca (29.3%)  ▲   2. Emiliana (22%)  ▼   3. Ramona (12.5%)  ▲   
|<small>1. Bianca (25.1%) ✓  2. Emiliana (23.7%)  3. Iuliana (14.2%)  ▲ 
|1. Bianca (22.1%) ✓  2. Naba (18.4%)  ▲   3. Emiliana și Iuliana* (15.8%)  ▼  
|1. Iuliana (32.6%)  ▲   2. Bianca (20.8%)  ▼   3. Emiliana (20.5%)  ▲  
|1. Iuliana (25.9%) ✓  2. Bianca (24.3%) ✓ 3. Emiliana (22.3%) ✓
|colspan=2"| 1. Iuliana (57.3%) ✓  2. Emiliana (42.7%) ▲ 
| rowspan="2"" |
| rowspan="2"" | 
|-
! Preferatajuriului
|Ramona
|Ramona
|Naba
|Alexandra  (+3 puncte) 
|Anca  (+3 puncte) 
|Naba  (+3 puncte) 
|Iuliana și Emiliana  (+3 puncte) 
|Anca   (+3 puncte) 
|Emiliana   (+3 puncte) 
|Alina   (+3 puncte) 
|Iuliana   (+3 puncte) 
|Iuliana   (+3 puncte) 
|Iuliana*
|Emiliana  (+3 puncte)
|Iuliana  (+3 puncte)
|colspan=2"|Iuliana  (+3 puncte)
|-
! colspan="21" style="background:#000" |Marea Finală
|-
|-
!Iuliana 
| colspan="8" style="background:#BDBDBD;" |Separată în Săptămâna 8
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">11 ★★★★★
| style="background:#F3F386;" | 17 ★★★★★
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;"> 23  ★ 
| style="background:#ffff66;" |23 ★★★★★ 
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">19 ★★★★★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">19★★★★
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">21 ★★★★★
| style="background:#ffff66;" |22 ★★★★★★★
| style="background:gold;" | <span style="color:#B48900">Câștigătoarea Sezonului 3|280 și 67.5★
|17.5 și 4.2★
|-
!Emiliana
| colspan="8" style="background:#BDBDBD;" |Separată în Săptămâna 8
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;"> 23  ★★★★ 
|12 <span style="color:gold"> ★★★★★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">16 ★★★★
|12 <span style="color:gold">★★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">9★★★★
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">23★★★
|13 <span style="color:gold">★★★★
|18 <span style="color:gold">★★★★
| style="background:#ADFFE6;" |<span style="color:#36B790">Finalistă (Locul 2)
|247 și 62★
|15.4 și 3.9★
|-
!Bianca
| style="background:#FFE0F4;" |14 ★★★★
|9  <span style="color:gold"> ★★★
|15  <span style="color:gold"> ★★★
| style="background:#FE2E2E;" |10★★★
| colspan="4" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 4)
| style="background:#6EEAF3;" |20  ★★
|13 <span style="color:gold">★★
|8 <span style="color:gold"> ★★
|15 <span style="color:gold"> ★
|7 <span style="color:gold">★
|12
|13 <span style="color:gold">★★
|8 <span style="color:gold">★★
| style="background:#ADFFE6;"|<span style="color:#36B790">Finalistă(Locul 3)
|152 și 24★
|12.6 și 2.0★
|-
!Alina 
| style="background:#F3F386;" | <span style="color:#990000;">11 ★★★★★
|11  ★★★
| style="background:#F3F386;" | 11 ★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" | 13 ★★★★★ 
|14   ★★★★
|11   ★★★★★
|16  ★★★
|8 ★★★★★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">17 ★★★★
| style="background:#ffff66;" |22 ★★★★★ 
|15 <span style="color:gold">★★★
|10 <span style="color:gold">★★★
|12 <span style="color:gold">★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">10★★★★
|9 <span style="color:gold">★★ 
|11 <span style="color:gold">★★★★★★ 
| style="background:#ADFFE6;"|<span style="color:#36B790">Finalistă  (Locul 4)
|212 și 60★
|13.2 și 3.7★
|-
! colspan="30" style="background:#000" |Semifinala
|-
!Anca
| style="background:#FFE0F4;" |8  ★★
|12  <span style="color:gold"> ★★
|9  <span style="color:gold"> ★★★
|9  <span style="color:gold"> ★★★
| style="background:#F5DA81;" |20 ★★ 
| style="background:#F3F386;" |16 ★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |11 ★★★★ 
| style="background:#F5DA81;" |20 ★★★★
| style="background:#F3F386;" |11 ★★★★★
|13 <span style="color:gold">★★★
|11 <span style="color:gold"> ★★★
|11 <span style="color:gold">★★
|9 <span style="color:gold">★
|8 <span style="color:gold">★★
| style="background:#FE2E2E;" |<span style="color:white">7★★
| colspan="2" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămâna 15)
|175 și 43★
|11.6 și 2.8★
|-
! colspan="30" style="background:#000" |A doua etapă a eliminărilor
|-
!Naba
| style="background:#FFE0F4;" |10 ★★★
|16  <span style="color:gold"> ★★
| style="background:#F5DA81;" |20 ★★  
|9  <span style="color:gold"> ★★★★★ 
|8  <span style="color:gold"> ★★
| style="background:#F5DA81;" |19 ★★★ 
| style="background:#FE2E2E;" |<span style="color:white">15★
| colspan="1" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săpt. 7)
| style="background:#6EEAF3;" | 13  ★★★
|13 <span style="color:gold">★★★★★
|11 <span style="color:gold"> ★
|10 <span style="color:gold"> ★
|17 <span style="color:gold">★★
| style="background:#FE2E2E;" |<span style="color:white">9★★
| colspan="3" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămâna 14)
|170 și 32★ 
|13.0 și 2.4★
|-
!Ramona
| style="background:#F5DA81;" | <span style="color:#990000;">18  ★★★
| style="background:#F5DA81;" |16 ★★★ 
|10  <span style="color:gold">★★★★
|17  <span style="color:gold">★★★★★ 
|14  <span style="color:gold">★★★★★
|11  <span style="color:gold">★★★★
|7  <span style="color:gold">★★★
|5 ★★★
|7  <span style="color:gold">★★
|8  <span style="color:gold">★★★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">11★★★★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">10★★★
| style="background:#FE2E2E;" |7 ★★★
| colspan="4" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămâna 13)
|141 și 45★
|10.8 și 3.4★
|-
!Beatrice
| style="background:#FFE0F4;" |11 ★★★★
| style="background:#F3F386;" |15 ★★★ 
|9  <span style="color:gold"> ★★★
| style="background:#F3F386;" |16 ★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |18 ★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |14 ★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |11 ★★★★
|18   ★★★
|18  <span style="color:gold"> ★★★★
|8  <span style="color:gold"> ★★★★
|11 <span style="color:gold"> ★★★
| style="background:#FE2E2E;" |7 ★★★
| colspan="5" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 12)
|156 și 46★
|13.0 și 3.8★
|-
!Sabina
| colspan="8" style="background:#BDBDBD;" |Introdusă în Săptămâna 8
| style="background:#E5A8F6;" | 7  ★
|13<span style="color:gold">  ★★
| style="background:#FE2E2E;" |18★★
| colspan="6" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 11)
|38 și 5★
|12.6 și 1.6★
|-
!Geanina 
| colspan="8" style="background:#BDBDBD;" |Introdusă în Săptămâna 8
| style="background:#E5A8F6;" | 16  ★
| style="background:#FE2E2E;" |10★
| colspan="7" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 10)
| 26 și 2★
| 13 și 1.0★
|-
!Ancuța 
| colspan="8" style="background:#BDBDBD;" |Introdusă în Săptămâna 8
| style="background:#FE2E2E;" |7★★
| colspan="8" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 9)
| 7 și 2★
| 7.0 și 2.0★
|-
! colspan="20" style="background:#000" |Prima etapă a eliminărilor
|-
!Iuliana și Emiliana
| style="background:#F3F386;" | <span style="color:#990000;">12 ★★★★★
| style="background:#F3F386;" |12 ★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |11 ★★★★ 
|19  <span style="color:gold"> ★★★★
| style="background:#F3F386;" |9 ★★★★★ 
|12  <span style="color:gold">★★★★
| style="background:#F5DA81;" |19 ★★★ 
| style="background:teal;" |9*★★★★★
| colspan="9" style="background:#BDBDBD;" |Respectivele concurente vor concura separat (Săptămână 8)
|103 și 34★
|12.8 și 4.2★
|-
!Roxana
| style="background:#FFE0F4;" |10 ★★
| style="background:#F3F386;" |11 ★★★★ 
|16  <span style="color:gold"> ★★
|7  <span style="color:gold"> ★★★
|6  <span style="color:gold"> ★★
| style="background:#FE2E2E;" |6 ★★ 
| colspan="11" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 6)
|56 și 15★
|9.3 și 2.5★
|-
!Alexandra
| style="background:#FFE0F4;" |14  ★★★
|15  <span style="color:gold"> ★★★
|9  <span style="color:gold"> ★★
| style="background:#F5DA81;" |23★★★
| style="background:#FE2E2E;" |7★★★
| colspan="12" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 5)
|68 și 13★
|13.6 și 2.6★
|-
!Ilinca
| style="background:#FFE0F4;" |5 ★★★
|8  <span style="color:gold"> ★★★
| style="background:#FE2E2E;" |6★
| colspan="14" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 3)
|19 și 7★
|6.3 și 2.3★
|-
!Irina
| style="background:#F3F386;" | <span style="color:#990000;">14  ★★★★★
| style="background:#FE2E2E;" |8★★★
| colspan="15" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 2)
|22 și 8★
|11.0 și 4.0★
|-
! colspan="20" style="background:#000" |
|-
! Prima nominalizată(cel mai mic punctaj în Gală)
|Ilinca
|Ilinca (6.7%) și Irina (4.8%)
|Ilinca <small>(0.8%)  ▼ </small>
|Roxana (4.1%)
|Roxana (6.5%)
|Roxana <small>(5.5%) ▼ </small></small>
|Ramona <small>(35.7%) ▲</small></small>
|Ramona
|Ramona(N/A), Sabina(N/A) și Ancuța(N/A)
|Ramona <small>(5.5%)  ▼ </small></small> și Beatrice (1.9%) 
|Bianca <small>(29.3%) ▲</small></small>
|Beatrice <small>(2.8%) ▲</small>
|Bianca <small>(22.1%)  ▼ </small> și Ramona <small>(5.6%)  ▼ </small>
|Anca <small>(13.4%)  ▲ </small>
|Anca <small>(12.1%)  ▼ </small>
|rowspan=2"|Etapa I:  Bianca și Alina (9.2%) ▼ </small> 
|rowspan=2"|Etapa II:  Emiliana, Iuliana și Bianca <small>(17.0%)  ▼ </small>
|-
! A doua nominalizată(de către concurente)
|Anca
|Anca (6.5%)
|Anca <small>(3.8%) ▲</small></small>
|Bianca (3.4%)
|Alexandra (1.2%)
|Ramona (14%)
|Naba <small>(22.4%) ▲</small>
| -
|Geanina(N/A)
|Geanina(0.8%)
|Sabina  (N/A)
|Anca <small>(5.9%) ▲</small>
|Anca <small>(11%)▲</small>
|Naba <small>(6.2%)  ▼ </small>
|Alina <small>(14.2%) ▼ </small>
|-
! rowspan="2" | Eliminată
| rowspan="2" style="background:gainsboro" | Fără eliminare
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Irina  (4.8%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Ilinca  (0.8%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Bianca  (3.4%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Alexandra  (1.2%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Roxana  (5.5%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Naba  (22.4%)</span>
| rowspan="2" style="background:gainsboro" | Fără eliminare
| rowspan="2" style="background:salmon" |  Ancuța (N/A)
| rowspan="2" style="background:salmon" | Geanina (0.8%)
| rowspan="2" style="background:salmon" | Sabina (N/A)
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Beatrice  (2.8%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Ramona  (5.6%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Naba (6.2%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Anca  (12.1%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Alina (9.2%)</span>
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Bianca (17.0%)</span>
|-
|}NoteStelele și punctele din ultima săptămână se iau în considerare la calculul total dintre media stelelor si media punctelor. 
În urma eliminărilor de concurente din care făceau parte posibile concurente noi, concurente vechi care au fost eliminate și două concurente actuale sub un singur indicativ, respectiv Emiliana și Iuliana, s-a decis ca soarta lor în competiție să continue doar dacă vor trece peste această decizie de eliminare luată de către jurați, însă doar sub indicative diferite și concurând separat. Cele două concurente care au participat sub același indicativ au creat controverse și nemulțumiri în rândul juriului, preferând astfel să le evalueze sub indicative diferite datorită neconcordanțelor între ținutele purtate în timpul săptămânii, dar și certurilor dintre cele două cauzând separarea cuplului care participa în competiție sub aceeași jurizare, puncte și imunitate în timpul galelor oferite de juriu dar și voturi oferite de public. Cele două, de asemenea, au avut imunitate din săptămâna a 8-a în gala în care s-au separat și vor participa individual din săptămâna a 9-a.
Concurentele Emiliana și Iuliana au avut punctaj egal în voturile telespectatorilor, iar cei trei invitați permanenți au ales să nu acorde bonusul lor de 3 puncte niciunei concurente în Gala a 13-a.
În săptămâna a 14-a, concurenta Bianca nu a obținut nicio stea de la juriu în timpul săptămânii.
În ediția specială de pe 6 decembrie (Sf. Nicolae), toate concurentele au obținut stele de la micuții invitați speciali care i-au înlocuit pe jurați. Jurații și-au făcut apariția la finalul ediției speciale.

Topul concurentelor în funcție de media stelelor:

Topul concurentelor în funcție de notele din gale:
 Legendă<small>
 ▲  - Concurenta a crescut în voturi/top; 
 ▼  - Concurenta a scăzut în voturi/top;✓ - Concurenta a ocupat aceeasi poziție în top

</small>

 Eliminări Note Inițial marea finală a sezonului 3 era programată pentru difuzare cu o zi înainte, dar a fost amânată din cauza zilelor de doliu național, iar programul din timpul celor două zile de doliu a fost adaptat conform solemnității acestui eveniment de importanță națională și istorică. 
 După etapele de gală din 21 octombrie 2017, Bianca și Naba s-au reîntors în competiție după ce au fost eliminate de către telespectatori.

Rezultatele finaleiEtapa IEtapa a II-aEtapa a III-a'''

Invitați speciali

Note 

Emisiuni de televiziune din România
Kanal D